Брига́дная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Бригадная улица — улица в Иванове.
 Бригадная улица — улица в Липецке (Дачный).
 Бригадная улица — улица в Пензе.
 Бригадная улица — улица в Самаре.
 Бригадная улица — улица в Твери.

Украина 
 Бригадная улица — улица в Николаеве.
 Бригадная улица — улица в Одессе.
 Бригадная улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Бригадная улица — улица в Алма-Ате.